Puccioni è un cognome italiano che può riferirsi a:

Marco Simon Puccioni — regista e sceneggiatore italiano
Livio Puccioni — calciatore italiano
Piero Puccioni  (1833 – 1898) — politico italiano
Vasco Puccioni — calciatore italiano
Francesco Puccioni — cantautore italiano noto come Mike Francis
Giuseppe Puccioni (1788 – 1866) — politico italiano